Sagbauer ist der Name folgender Orte:

 Sagbauer (Gemeinde Langenwang), Ortsteil von Langenwang, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sagbauer (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark